Dieser Artikel dient zur Darstellung über den Europapokal von Slavia Prag. An geeigneter Stelle wird dort auf diese Datensammlung hingewiesen. Das beste Ergebnis war das Erreichen des Halbfinales im UEFA-Pokal 1995/96.

Europapokalbilanz 
 UEFA Champions League:  13 Teilnahmen
 Europapokal der Pokalsieger: 2 Teilnahmen
 Messestädte-Pokal: 2 Teilnahmen
 UEFA-Pokal / Europa League: 25 Teilnahmen

Stand: 3. November 2022

Prag
Europapokalstatistik
Prag, Slavia